Митрополи́т Геро́нтий (ум. , ) — митрополит Московский и всея Руси с  1473 года. Канонизирован Русской церковью в лике святителей, память совершается .

Биография 
Незадолго до 1445 года стал настоятелем Симонова московского в честь Успения Пресвятой Богородицы мужского монастыря.

В 1447 году возведён в сан архимандрита.

Был участником Собора в Москве, направившего Дмитрию Шемяке грамоту с требованием примириться с Василием II и с угрозой отлучения от Церкви в случае неповиновения Собору.

В 1453 году хиротонисан во епископа Коломенского.

 1473 года, по смерти митрополита Филиппа, был возведён в сан митрополита Московского и всея Руси.

Время его было ознаменовано интенсивным строительством храмов и иных зданий в ведомстве митрополичьей кафедры: был заново отстроен митрополичий дом; в 1484 году был заложен каменный митрополичий собор Ризы Положения, который был освящён им в 1486 году; было завершено строительство нынешнего здания Успенского собора.

Часто конфликтовал с Московским великим князем Иоанном Васильевичем по церковным вопросам, но поддерживал его военно-государственные предприятия. В октябре 1477 года благословил поход великого князя на Новгород.

В 1487 году новгородский архиепископ Геннадий доносил великому князю и митрополиту об открытой им «ереси жидовствующих», но никаких серьёзных мер принято тогда не было.

Скончался  1489 года, погребён в Успенском соборе Московского Кремля.

Написанные им несколько грамот и посланий не имели успеха, так как не отличались ни глубиною мысли, ни красноречием.

3 февраля 2016 года решением Архиерейского собора Русской православной церкви был канонизирован для общецерковного почитания в числе других подвижников, которые почитались, но не были прославлены общецерковно

Примечания

Литература 
 
 
 Голубинский Е. История Русской Церкви. — Т. II, ч. 1. — С. 549, 566.
 Лурье Я. С. Борьба церкви с великокняжеской властью в конце 70-х — первой половине 80-х годов XV века. // Тр. Отдела древнерусской литературы. — Вып. 14. — 1958. — С. 219—228.
 
 Митрополит Макарий. История Русской Церкви. — Т. III, отдел 2. — Гл. 2..
 Соловьев С. М. История России. — Кн. 1. — С. 1398, 1426—1428, 1542, 1544—1546, 1548, 1550.

Ссылки 
 Геронтий на сайте Русское Православие.

 

Московские митрополиты
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Святые по алфавиту
Святители
Христианские святые XV века
Похороненные в Успенском соборе Московского Кремля
Русские православные святители
Персоналии:Симонов монастырь